Rasmus Sebastian Holmén (29 kwietnia 1992 w Borås) – szwedzki piłkarz występujący na pozycji obrońcy, zawodnik klubu Çaykur Rizespor. Reprezentant Szwecji.

Życiorys 
Jest młodszym bratem Samuela Holména.

Kariera klubowa 
Sebastian Holmén jest wychowankiem Annelunds IF i IF Elfsborg. 1 stycznia 2012 podpisał kontrakt z IF Elfsborg. W Allsvenskan zadebiutował 7 kwietnia 2013 na stadionie Örjans Vall (Halmstad, Halland) w zremisowanym 1:1 meczu przeciwko Halmstads BK, zastępując w 77 minucie Stefana Ishizakiego. 18 lutego 2016 rosyjski klub Dinamo Moskwa z Priemjer-Liga podpisał kontrakty z Sebastianem Holménem i Fatosem Beqirajem, umowy do 2019. 12 czerwca 2019 po wygaśnięciu kontraktu opuścił klub, Sebastian dla drużyny rozegrał w sumie 92 mecze i strzelił jednego gola oraz zdobył dwie asysty. 

24 lipca 2019 podpisał dwuletni kontrakt z holenderskim klubem Willem II Tilburg. W Eredivisie zadebiutował 2 sierpnia 2019 na stadionie IJsseldeltastadion (Zwolle, Overijssel) w wygranym 3:1 meczu przeciwko PEC Zwolle, rozegrał całe spotkanie. W 2021 odszedł do klubu Çaykur Rizespor.

Kariera reprezentacyjna 
Reprezentant Szwecji w kategorii U-21. W seniorskiej reprezentacji Szwecji zadebiutował 15 stycznia 2015 na stadionie Malab Muhammad ibn Zajid (Abu Zabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie) w wygranym 2:0 meczu towarzyskim przeciwko WKS, zmieniając w 89 minucie Johana Mårtenssona.

Sukcesy

Klubowe 
 IF Elfsborg
 Zwycięzca Allsvenskan: 2012
 Zdobywca Pucharu Szwecji: 2013/2014
 Zdobywca drugiego miejsca w Superpucharze Szwecji: 2014
 Dinamo Moskwa
 Zwycięzca Pierwyj diwizion: 2016/2017

Reprezentacyjne 
 Szwecja U-21
 Zwycięzca Mistrzostw Europy U-21: 2015

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Szwecji w piłce nożnej
Piłkarze IF Elfsborg
Piłkarze Dinama Moskwa
Piłkarze Willema II Tilburg
Piłkarze Çaykur Rizesporu
Ludzie urodzeni w Borås
Urodzeni w 1992